Штулац може бити:

Штулац (Врњачка Бања), село у општини Врњачка Бања у Рашкој области.
Штулац (Лебане), село у општини Лебане.